Язвинки () — деревня на юго-западе Белоруссии. Населённый пункт находится в Лунинецком районе Брестской области, входит в состав Дворецкого сельсовета. Население — 908 человек (2019).

География 
Язвинки находятся в 6 км к востоку от центра города Лунинец. Местность принадлежит к бассейну Днепра, в 3 км к северо-востоку протекает река Цна. С запада к Язвинкам примыкает деревня Яжевки, к востоку находится деревня Витчин. Местные дороги соединяет деревню с Лунинцом и шоссе М10. Чуть южнее деревни проходит ж/д магистраль Лунинец — Гомель. В километре от Язвинок находится ж/д платформа Ракитно.

Культура 

 Музей ГУО "Язвинская средняя школа"

Достопримечательности 
 Спасо-Преображенская церковь. Деревянный храм построен в 1910 году, памятник народного зодчества. Церковь включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь 
 Памятник землякам. В честь погибших во время Великой Отечественной войны 75 сельчан в 1968 году установлен обелиск.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Язвинки на сайте radzima.org

Населённые пункты Лунинецкого района